Pfauenteich steht für folgende Oberharzer Wasserbauwerke:
 Mittlerer Pfauenteich
 Oberer Pfauenteich 
 Unterer Pfauenteich